Gunungjaya (Belik)
 Gunungjaya (Cisaat)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing